Wolfgang Amadeus Mozart (1756-91), compositor del classicisme musical
 Amadeus (pel·lícula), dirigida per Milos Forman el 1984
 Amadeus (obra de teatre), dirigida per Peter Shaffer el 1979 
 Quartet Amadeus, quartet d'instrumentistes de corda de música clàssica